Angelino Alves dos Santos (Santiago do Boqueirão - RS, 7 de fevereiro de 1913) foi um professor e esportista brasileiro . Cidadão ilustre de Ijuí, fundou o Esporte Clube São Luiz, time de futebol que representa a cidade de Ijuí e um dos clubes mais antigos do estado.

Professores do Rio Grande do Sul
Naturais de Santiago (Rio Grande do Sul)